Schwach ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Schwach (1880–1959), rumäniendeutscher Komponist, Geiger, Dirigent und Chorleiter
 Samuel Conrad Schwach (1731–1781), aus Pommern stammender Buchdrucker und Verleger
 Wilhelm Schwach (1850–1921), rumäniendeutscher Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter

Siehe auch:
 schwaches Verb (Begriffsklärung)

 Schwäche (Begriffsklärung)
 Schwachstelle (Begriffsklärung)